Corynespora — рід грибів родини Corynesporascaceae. Назва вперше опублікована 1906 року.

Класифікація 
Згідно з базою MycoBank до роду Corynespora відносять 190 офіційно визнаних видів:

Примітки

Джерела 
 Güssow, U.T. 1906. Über eine neue Krankheit an Gurken in England. Zeitschrift für Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz. 16:10-13 - P.10

Роди грибів